Vision 2020 eller 2020 Vision kan syfta på:

Australia 2020 Summit - ett evenemang som hölls år 2008 i Canberra, Australien 
 Vision 2020 (World Sight Day) – ett initiativ av Världshälsoorganisationen